Zentralrat steht für

Politische Gremien:
 Zentralrat der Deutschen Sozialistischen Republik (1918–1919)
 Zentralrat der bayerischen Republik (1919), siehe Münchner Räterepublik
 Weißruthenischer Zentralrat (1943–1944)
 Zentralrat der FDJ, siehe Freie Deutsche Jugend #Zentralrat der FDJ

Verbände oder Vereine einer Ethnie:
 Zentralrat der Armenier in Deutschland
 Zentralrat afrikanischer Gemeinden in Deutschland
 Zentralrat Deutscher Sinti und Roma

Glaubensbezogene Verbände oder Vereine:
 Islamischer Zentralrat Schweiz
 Zentralrat der Muslime in Deutschland
 Zentralrat der Ex-Muslime
 Zentralrat Orientalischer Christen in Deutschland
 Zentralrat der Êzîden in Deutschland
 Zentralrat der Juden in Deutschland
 

Sonstige:
 Zentralrat der umherschweifenden Haschrebellen, ehemalige, militante linksextreme Organisation in Deutschland

Siehe auch:
 Zentralkomitee
 Zentralna Rada